Due imbroglioni e... mezzo! – film TV del 2007
Due imbroglioni e... mezzo! – miniserie televisiva del 2010